Stephen Dixon, Steve Dixon
 Stephen Dixon (1936–2019) – amerykański pisarz
 Steve Dixon (ur. 1956) – amerykański aktor
 Stephen Dixon (ur. 1958) – angielski krykiecista
 Steve Dixon (ur. 1969) – amerykański baseballista
 Stephen Dixon (ur. 1974) – brytyjski prezenter telewizyjny
 Stephen Dixon (ur. 1985) – kanadyjski hokeista